Il doppio del torneo di tennis Manchester Trophy 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jean-François Bachelot e Nicolas Mahut che hanno battuto in finale Aisam-ul-Haq Qureshi e Lovro Zovko 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Jean-François Bachelot /  Nicolas Mahut (Campioni)
 Nathan Healey /  Tuomas Ketola (quarti di finale)

 Aisam-ul-Haq Qureshi /  Lovro Zovko (finale)
 Daniel Kiernan /  David Sherwood (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Manchester Trophy 2004